Niklas Sundblad, švedski hokejist, * 3. januar 1973, Stockholm, Švedska.

Sundblad je v švedski ligi igral za kluba AIK IF in Malmö IF. Leta 1991 je bil kot 19. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je odigral le dve tekmi v sezoni 1995/96. Igral je še za klube TPS Turku v finski ligi, Düsseldorfer EG, Kölner Haie in EV Duisburg v nemški ligi, HC Alleghe v italijanski ligi ter Nippon Paper Cranes v azijski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1997, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel dva gola in eno podajo na enajstih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 33
| 9
| 2
| 11
|
| 20
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 5
| 4
| 9
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 42
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 93/94
|
| 76
| 13
| 19
| 32
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 94/95
|
| 72
| 9
| 5
| 14
|
| 151
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 95/96
|
| 74
| 16
| 20
| 36
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +11
| 10
|
| 4
| 1
| 5
| 6
| +6
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 15
| 21
| 36
| +31
| 93
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -1
| 24
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| 0
| '''22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 17
| 16
| 33
| +9
| 68
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 43
| 21
| 12
| 33
| +2
| 104
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -4
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 47
| 22
| 10
| 32
| +6
| 75
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -2
| 6
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 00/01
|
| 59
| 22
| 22
| 44
| -15
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 01/02
|
| 59
| 20
| 22
| 42
| +4
| 87
|
| 13
| 3
| 8
| 11
| +3
| 32
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 02/03
|
| 52
| 7
| 11
| 18
| -4
| 30
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 1
| 5
| 6
| -19
| 110
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +4
| 10
|-
| EV Duisburg
| Nemška 2. liga
| 04/05
|
| 49
| 14
| 21
| 35
|
| 76
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 05/06
|
| 51
| 5
| 17
| 22
| -19
| 81
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +3
| 8
|-
| HC Alleghe
| Italijanska liga
| 06/07
|
| 32
| 15
| 19
| 34
|
| 40
|
| 18
| 12
| 11
| 23
|
| 36
|-
| Nippon Paper Cranes
| Azijska liga
| 07/08
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Alleghe
| Italijanska liga
| 07/08
|
| 21
| 7
| 15
| 22
|
| 26
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 944
| bgcolor="#7FFF00" | 233
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 499
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 1395
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 192
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Hokejisti AIK
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti HC Alleghe
Hokejisti Nippon Paper Cranes